Doug (, 1991–1999) – amerykański serial animowany o chłopcu z Bluffington według pomysłu Jima Jinkinsa.

Serial składa się z 52 odcinków wyprodukowanych dla Nickelodeon w latach 1991–1994 oraz z 65 odcinków wyprodukowanych przez Disney w latach 1996–1999. W 1999 roku powstał również film Doug Zabawny.

Postacie 
 Douglas Yancey „Doug” Zabawny
 pies Zrazik
 siostra Judith „Judy”
 rodzice: Theda i Phillip „Phil”
 przyjaciele:
 Patty Majonez
 Mosquito „Skeeter” Valentine
 Beebe Bluff
 Roger Klotz
 kot Odorek
 sąsiedzi, państwo Dink

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie CANAL+ – Master Film
Reżyseria:
 Krzysztof Kołbasiuk
 Wojciech Paszkowski
Dialogi:
 Dorota Filipek-Załęska,
 Krystyna Uniechowska-Dembińska
Dźwięk: Aneta Michalczyk-Falana
Montaż: Jan Graboś
Kierownictwo produkcji: Dorota Suske-Bodych
Wystąpili:
 Józef Mika – Doug
 Joanna Węgrzynowska – Judy
 Jacek Wolszczak – Mosquito „Skeeter” Valentine
 Katarzyna Benmansour – Beebe Bluff
 Wojciech Paszkowski
 Jacek Czyż
 Agnieszka Maliszewska
 Jan Janga-Tomaszewski
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Canal+
 serie I-IV – 18 marca 1995 roku
 MiniMax
 serie I-IV – 1999 roku

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Programy telewizji American Broadcasting Company
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 1991
Seriale telewizyjne zakończone w 1999